Хине () — община в Среднечешском крае Чехии. Административно относится к району Прага-запад. Площадь общины составляет 4,99 км². Население — 1578 чел. (2010). Население - 4114 чел. (2021).

История 
Первое упоминание об общине датируется 1273 годом.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины

Населённые пункты Среднечешского края